Murra steht für:

 Morra (Spiel) (sard.: murra), ein traditionelles Spiel mit den Händen, das vor allem in einigen Mittelmeerländern, besonders in Italien bekannt ist
 Prokop Murra (1921–2007), albanischer Politiker der Partia e Punës e Shqipërisë (PPSh)
 Murra (Municipio), Verwaltungseinheit im Departamento Nueva Segovia, Nicaragua